Бербат може да се отнася за:

 Бербат, влашки войвода от втората половина на XIII век
 Бербат, река в Румъния;
 Като Бербати или Долно Бербати, старото име на село Агия Триада (дем Агринио).